EUA (o Eua) puede referirse a:

 EUA, la sigla en español de los Estados Unidos de América.
 'Eua, isla de Tonga.
 Eua, antigua ciudad griega.
 Eua, género de moluscos gasterópodos pulmonados terrestres.
 Asociación de Universidades Europeas, por sus siglas en inglés (European University Association).
 Esquerra Unida i Alternativa (en castellano, “Izquierda Unida y Alternativa”), partido político de Cataluña (España).
 Estados Unidos de África, posible federación de naciones africanas propuesta por Kwame Nkrumah.
 Estados Unidos de Austria, idea que no prosperó, creada por un grupo de académicos que rodeaban al archiduque Francisco Fernando de Austria.
 Equipo Unificado de Alemania.
 Autorización de uso de emergencia (en inglés Emergency Use Authorization), mecanismo de aprobación de vacunas.